Basilica dei Santi Cosma e Damiano a Roma, fatta costruire da papa Felice IV in onore dei santi Cosma e Damiano, riadattando edifici più antichi nell'antico tempio della Pace
 Basilica dei Santi Medici a Bitonto
 Basilica dei Santi Medici ad Alberobello

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano
 Santuario dei Santi Cosma e Damiano